Apanteles masoni (Pandey, Ahmad, Haider & Shujauddin), een schildwesp
 Apanteles masoni (Chen & Song), een schildwesp